Hashima se poate referi la:

 Districtul Hashima, o unitate teritorială în Japonia, în prefectura Gifu
 Insula Hashima, o insulă japoneză în prefectura Nagasaki
 Municipiul Hashima, o localitate în Japonia, în prefectura Gifu